

Cinema 
 Luca – film del 2019 diretto da Arun Bose
 Luca – film d'animazione del 2021 diretto da Enrico Casarosa

Geografia 
 Luca – comune argentino nella provincia di Córdoba, dipartimento di General San Martín
 Luca – frazione del comune italiano di Fregona (TV)
 Luca – nome in epoca romana della città toscana di Lucca
 Luca o Luqa – villaggio maltese nella regione di Malta Xlokk

Mitologia 
 Luca – personaggio dellEneide di Virgilio

Musica 
 LU*CA – album di Luca Carboni del 2011

Onomastica 
 Luca – nome proprio di persona italiano maschile
 Luca – cognome italiano, variante di De Luca
 Luca – forma ungherese e croata del nome proprio di persona femminile Lucia

Persone 
Luca – evangelista e santo
Laura Luca – cantante italiana
Raf Luca – attore italiano
Ugo Luca – militare italiano, generale dell'Arma dei Carabinieri

Sigle 
 LUCA – Last universal common ancestor, Ultimo antenato comune universale

Pagine correlate 
Di Luca
Lucas
Luke
Luka